Le sigle FNPC peut faire référence à :
 Fédération nationale de protection civile, en France ;
 Fédération nationale des producteurs de chanvre, une des associations spécialisées de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), en France ;
 Fichier national des permis de conduire.